Zərdab (stad), een stad in Azerbeidzjan
Zərdab (district), een district in Azerbeidzjan